La Route nationale 575 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 La Route nationale 575 en France.
 La route nationale 575 en Belgique.

Voir aussi